Мария Маринова Цонева-Иванова (родена на 10 юли 1961) е българска бизнесдама и политик.

Съоснователка и собственичка, заедно със съпруга си Христо Велков Иванов, на компаниите „Велмар“, „Велмар Перла“ (специализирана във внос и производство на бижута от естествени култивирани перли без ядро) и „Велмар България“.

Магистър по икономика. Специализира в България и в чужбина бизнес администрация, маркетинг и работа на специфични пазари. Омъжена, майка на 4 сина.

Кандидат е за вицепрезидент на България на президентските избори през 2006 г.

Източници 

Български политици след 1989
Кандидати за вицепрезидент на България